Arabic Extended-A è un blocco Unicode. È costituito dai 73 caratteri compresi nell'intervallo U+08A0-U+08FF.

Introdotto nella versione 6.1 di Unicode, contiene simboli dell'alfabeto arabo per lingue africane. Contiene inoltre caratteri della lingua rohingya e simboli per le annotazioni del Corano.

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Alfabeto arabo
 Arabic
 Arabic Supplement

Unicode